Jagdhaus St. Hubertus steht für:

 Jachthuis Sint Hubertus in Ede, Niederlande
 Jagdhaus Fremersberg in Baden-Baden, Deutschland